58 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 58 Dywizja Strzelców